Сезона 2013/14. биће сто једанаеста сезона такмичења у Првој лиги Белгије. Прво коло је одиграно 26. јула 2013, а завршиће се у мају 2014. 

Такмичиће се 16 клубова. У односу на претходну сезону, једина промена је што ће се уместо Бершота, који је испао поразом у разигравању, такмичити првак Друге лиге Белгије, екипа Остендеа.

Састав Прве лиге у сезони 2013/14.

Резултати првог дела сезоне 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика првог дела сезоне 

Легенда

Листа стрелаца првог дела сезоне

Резултати по колима првог дела сезоне 

Легенда:

 Дерби мечеви

Хет-трикови

Позиције на табели по колима првог дела сезоне

Резултати белгијских тимова у европским такмичењима 

За такмичење у европским куповима квалификовали су се следећи тимови:
 Андерлехт, за групну фазу Лиге Шампиона
 Зулте Варегем, за треће коло квалификација Лиге Шампиона
 Генк, за плеј-оф рунду квалификација Лиге Европе
 Клуб Бриж, за трећу рунду квалификација Лиге Европе
 Стандард Лијеж, за другу рунду квалификација Лиге Европе

Квалификације

Групна фаза 

Група Ц Лиге Шампиона 2013/14. (Андерлехт)

Група Ц Лиге Европе 2013/14. (Стандард Лијеж)

Група Д Лиге Европе 2013/14. (Зулте Варегем)

Група Г Лиге Европе 2013/14. (Генк)

Извори 
 Сајт Сокервеј

Прва лига Белгије у фудбалу
Спорт у 2013.
Спорт у 2014.